Täljknivsören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Täljknivsören (vid Köklot, Korsholm), Österbotten, 
 Täljknivsören (vid Petsmo, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar